Мевес — фамилия:
 Мевес — дворянский род.
 Мевес, Михаил Троянович — генерал от инфантерии, член Военного совета.
 Мевес, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3453; 26 ноября 1819.
 Мевес, Платон Фердинандович фон — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8684; 26 ноября 1851.
 Мевес, Ричард Троянович — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.